Па́вел Ива́нович Нови́цкий:
 Новицкий, Павел Иванович (1857—1917) — русский вице-адмирал.
 Новицкий, Павел Иванович (1888—1971) — советский искусствовед, театральный критик, театровед и литературовед, педагог, государственный деятель.